Провиденсија де Ранхел има више значења:

 Провиденсија де Ранхел, Бенито Мата (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Провиденсија де Ранхел, Ел Баријал (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику